(ordre alphabétique)
 Alexandru Lupu (1978-), joueur roumain de rugby à XV ;
 Cristian Lupu (1975-), joueur roumain de rugby à XV ;
 Dănut Lupu (1967-), footballeur roumain ;
 Marian Lupu (1966-), homme politique moldave ;
 Nataliya Lupu (1987-), athlète ukrainienne ;
 Radu Lupu (1945-2022), pianiste-concertiste roumain ;
 Ştefăniţă Lupu (1641 1661), prince de Moldavie ;
 Basile le Loup ou Vasile Lupu (1595-1661), prince de Moldavie.

Toponyme 
 Pont de Lupu, pont en arc chinois, ayant la deuxième plus grande portée au monde.

Patronyme roumain